Bijelić ist der Familienname folgender Personen:

 Dario Bijelić (* 2004), kroatisch-österreichischer Fußballspieler
 Dušica Bijelić, serbische Sopranistin
 Igor Bijelić (* 1988), montegrinischer Basketballspieler
 Ivan Bijelić (* 1991), kroatischer Fußballspieler
 Miroslav Bijelić (1937–2010), serbischer Schauspieler
 Severin Bijelić (1921–1972), serbischer Schauspieler
 Srećko Bijelić (1930–2004), kroatischer Politiker